Little Scioto River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Scioto River (Ohio River), Nebenfluss des Ohio River im Bundesstaat Ohio
 Little Scioto River (Scioto River), Nebenfluss des Scioto River im Bundesstaat Ohio
 Little Scioto River, ein früherer Name des Ohio Brush Creek